Routa může být:

 routa (rod) – jihoevropská bylina (Ruta) se žlutozelenými aromaticky vonícími květy
 routa vonná
 routa (obrazec) – kosočtverec (termín používaný v umění, historii a heraldice)
 routa (drahokam) – jehlancovitý facetovaný výbrus drahokamu
 routa (anatomie) – část lidského těla u žen v křížové krajině
 v informatickém slangu počeštěná alternativa anglického route, např. ve významu relativní cesta
 
architektura
 routová střecha – střecha románských věží kostelů, složená z kosočtverečných ploch

heraldika
 routa – heroldská figura
 routový štít má kosočtverečný tvar
 routová koruna – zvláštní figura používaná například ve znaku Saska nebo města Nová Paka

příjmení osob
 Marek Routa – český tenista

jiný význam
 Rodinné centrum ROUTA

Reference

Externí odkazy